Cornelia Hanisch (1952-), fleurettiste allemande ;
Erich Hanisch (1909-?), kayakiste allemand ;
Eugen Hanisch (1905-1973), mieux connu sous le nom d'Anton Ackermann, homme politique allemand ;
Wolfgang Hanisch (1951-), athlète allemand spécialiste du lancer du javelot.